«Хакнелл Таун» — английский футбольный клуб из города Хакнелл, Ноттингемшир. Образован в 1945 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Уотнолл Роуд». В настоящий момент выступает в Южном дивизионе Лиги центрального Мидланда, 11 по значимости футбольном турнире Англии.

История 
Хакнелл Таун был переименован из Хакнел Кольери Уэлфер в 1987 году, и в следующие два года финишировал первым в Альянсе Ноттингемшира. Затем команда вступила в Лигу центрального Мидланда (Central Midlands League), где снова становилась первой в сезонах 1989/90 и 1990/91, а также второй, после Линкольн Юнайтед в сезоне 1991/92. Кубок лиги также был выигран во всех этих трех сезонах.

Хакнелл Таун получил повышение сначала в Первый, а затем и в Премьер дивизион Восточной лиги северных графств, где и находился до сезона 1997/98, в котором команда сделала "дубль" в лиге, выиграв и чемпионат, и кубок лиги, оставив своего главного соперника Норт Ферриби Юнайтед на втором месте в обоих соревнованиях.

На следующих сезон для всех стало сюрпризом выступление клуба. Финишировав на втором месте вслед за Дройлсденом, Хакнелл получил второй подряд промоушен в Премьер дивизион Северной Премьер-лиги, где и выступал с 1999 по 2004 годы.

Выиграв в 2004 году Премьер дивизион Северной Премьер лиги команда должна была получить повышение в Футбольную Конференцию, но так как стадион клуба не соответствовал требованиям лиги, то Хакнелл был вынужден перейти в новую Северную Конференцию.

В сезоне 2007/08 Хакнелл Таун занял лишь 20 место, и должен был впервые в своей истории получить понижение в классе, но из-за финансовых проблем нескольких клубов команда получило право вновь выступать в Северной Конференции на следующий сезон. Однако по итогам уже следующего сезона клуб все таки вылетел в Северную Премьер лигу.

Вылет из Премьер дивизиона, и последующие финансовые проблемы в клубе привели к дальнейшему понижению в классе на три дивизиона в сезоне 2012/13. В сезоне 2014/15 Хакнелл Таун финишировал на 4 месте в Лиге центрального Мидланда, а также выиграл Кубок этой лиги

Стадион 
Клуб играет на стадионе Уотнолл Роуд, вмещающем 5 0000 зрителей, и имеющим 270 сидячих мест. Резервная и молодежная команды клуба, также проводят свои матчи на Уотнолл Роуд на тренировочном поле.

В мае 2008, клуб Северной Премьер лиги Уорксоп Таун арендовал стадион Хакнелл Тауна сроком на один сезон.

В мае 2015 было объявлено о строительстве нового стадиона для клуба. Команда надеется переехать на новую арену в сезоне 2017/18.

Достижения 

 Северная Премьер-лига
 Премьер дивизион Победители 2003–04
 Кубок Председателя Победители 2002–03
 Восточная Лига Северных округов
 Премьер дивизион Победители 1997–98
 Кубок лиги Победители 1993–94, 1996–97, 1997–98
 Кубок Президента Победители 1996–97
 Центральная Мидланд Лига
 Высший дивизион Победители 1989–90, 1990–91
 Кубок лиги Победители 1989–90, 1990–91, 1991–92, 2014–15
 Ноттингемшир Альянс
 Старший дивизион Победители 1976–77, 1977–78, 1987–88, 1988–89
 Первый дивизион Победители 1972–73, 1980–81, 1986–87
 Второй дивизион Победители 1970–71
 Промежуточный Кубок Победители 1972–73, 1978–79, 1979–80, 1980–81, 1983–84
 Кубок Лиги Победители 1978–79
 Кубок Ноттингемпшира
 Победители 1984–85, 1990–91, 1997–98, 1999–00, 2000–01, 2002–03
 Промежуточный кубок Ноттингема
 Победители 1987–88, 1997–98 (резерв)
 Младший кубок Ноттингема
 Победители 1963

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Ноттингемшира
Клубы Национальной лиги Англии